Carbana o carbeña puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rumex crispus; o
 el nombre común de la planta Rumex pulcher.